(Florence) Barbara Maria Szász (, , ), alias: Lady Florence Baker (1841 — 1916), un chercheur de Afrique hongrois-britannique ;
 Emese Szász (* 1982), escrimeuse hongroise
 Otto Szász (1884 – 1952), mathématicien hongrois ;
 Péter Szász (1927–1983), réalisateur hongrois ;
 Thomas S(tephen). Szasz,  (1920  2012), un psychiatre hongrois-américain
  (* 1948), un pianiste et professeur hongrois
 ,  (* 1930, Abaújszántó), un survivant hongrois-américain de l'Holocauste

Voir aussi 
  (Szászy)
 Sass (Saß), Sassmann (Saßmann)
  (Sassu)
 , , ; 
 
 Zaks, Zax
 

Homonymie de patronyme hongrois
Patronyme juif